Игнатовский сельсовет

 Игнатовский сельсовет — в Дмитровском районе Московской области (1923—1954)
 Игнатовский сельсовет — в Куровском районе Московской области (до 1954)